Masselin est un patronyme notamment porté par : 
 Victor Masselin (1806-1855), un auteur dramatique français ; 
 Anthony Masselin (né en 1976), un musicien sonneur français ;
 Guy (-1961) et Gérard Masselin, deux frères parachutistes français.

Patronyme normand